Cassandre Beaugrand – francuska triathlonistka, olimpijka
 Honoré-Beaugrand – stacja metra w Montrealu